Cette page contient les pages d'homonymie de Botton et de Botton.

Botton est un patronyme qui peut faire référence à :
 Alain de Botton, né en 1969, écrivain et philosophe suisse ;
 André Botton (1897-1995), homme politique départemental ;
 Frédéric Botton (1936-2008), auteur compositeur français ;
 Isabelle de Botton, née en 1952, comédienne et scénariste française ;
 Jean de Botton (1898-1978), peintre français ;
 Pierre Botton, né en 1955, homme d'affaires français.

Voir aussi 
.